Dada Life — шведський електронний дует, створений в 2006 році Олле корніром (Olle Corneer) і Стефаном Енгломом (Stefan Engblom). В 2011 році зайняв 38 місце в щорічному рейтингу діджеїв світу, який проводиться журналом DJ Magazine, в 2012 посіли 24 місце.

Лайв сети 
Dada Life відомі, своїми незвичайними та запальними виступами. Один з їнніх символів на концертах — банани та пляшка шампанського, які стали їх логотипом.
Tiësto відкрив дует широкій аудиторії в 2009—2010 роках під час свого туру Kaleidoscope World Tour.

Сингли

2006 
 Big Time

2007 
 The Great Fashionista Swindle
 This Machine Kills Breakfast
 We Meow, You Roar

2008 
 Sweeter Than Fever
 Your Favourite Flu
 Fun Fun Fun
 Vote Yes!
 The Great Smorgasbord

2009 
 Happy Hands And Happy Feet
 Sweet Little Bleepteen
 Let's Get Bleeped Tonight
 Smile You're On Dada
 Love Vibrations

2010 
 Just Bleep Me (Satisfaction)
 Cookies With A Smile
 Tomorrow
 Unleash the F***ing Dada

2011 
 White Noise / Red Meat
 Fight Club Is Closed (It's Time for Rock 'n' Roll)
 Happy Violence
 Kick Out The Epic Motherfucker

2012 
 Rolling Stones T-Shirt
 Feed The Dada

Альбоми

2009 
 Just Do The Dada

2010 
 Just Do the Dada (Extended and Remixes)

Ремікси

2007 
 Tonite Only — Where The Party's At (Dada Life Remix)

2009 
 Alex Gopher — «Handguns (Dada Life Remix)»
 Dimitri Vegas & Like Mike — «Under The Water (Dada Life Remix)»
 Moonbootica — «The Ease (Dada Life Remix)»
 Moonflower & Abs — «Feel Free (Dada Life Remix)»
 Super Viral Brothers — «Hot Chocolate (Dada Life Remix)»
 Albin Myers — «Times Like These (Dada Life Remix)»
 Eric Prydz — «Pjanoo (Dada Life Guerilla Fart Edit)»

2010 
 MVSEVM — «French Jeans (Dada Life Remix)»
 Young Rebels & Francesco Diaz — Damascus (Dada Life Remix)
 Erik Hassle — «Hurtful (Dada Life Remix)»
 Gravitonas — «Kites (Dada Life Remix)»
 Tim Berg — «Alcoholic (Dada Life Remix)»
 Kaskade — «Dynasty (Dada Life Remix)»
 Dan Black feat. Kid Cudi — «Symphonies (Dada Life Remix)»
 Chickenfoot — «Oh Yeah (Dada Life Remix)»
 Kylie Minogue — «All The Lovers (Dada Life Remix)»
 Gravitonas — «Religious (Dada Life Remix)»
 Martin Solveig feat. Dragonette — «Hello (Dada Life Remix)»
 Bart Claessen — «Catch Me (Dada Life Remix)»
 Malente — «Music Forever (Dada Life Remix)»
 Boy 8-Bit — «Suspense Is Killing Me (Dada Life Guerilla Fart #5)»
 Staygold — «Video Kick Snare (Dada Life Remix)»
 Designer Drugs — «Through the Prism (Dada Life Remix)»

2011 
 Lady Gaga — «Born This Way (Dada Life Remix)»
 Hardwell — «Encoded (Dada Life Remix)»
 Mustard Pimp — «ZHM (Dada Life Remix)»
 Afrojack & R3hab — «Prutataaa (Dada Life Remix)»
 David Guetta & Taio Cruz — «Little Bad Girl (Dada Life Remix)»
 Duck Sauce — «Big Bad Wolf (Dada Life Remix)»
 Justin Bieber — «Boyfriend (Dada Life Remix)»
 Kaskade, Dada Life, Haley — Llove feat. Haley (Dada Life Remix)

Посилання 
 Сайт дуету 

Шведські музичні гурти
Електронні музичні колективи Швеції